Delete (ASCII), karakter nummer 127 in de ASCII-tekenset
Delete (SQL), een opdracht in SQL die één of meerdere rijen van een relationele databank verwijdert
Delete (toets), een toets op vele computertoetsenborden
Delete (miniserie), Amerikaans/Canadees miniserie uit 2013